Natuurwandelroute N70 door het Rijk van Nijmegen

Een verkeersweg:
N70 (België)
N70 (Frankrijk)